Het ATP-toernooi van Washington 2005 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2005) werd gespeeld van 1 tot en met 6 augustus 2005.

Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington